Kitty McKane ha battuto in finale Helen Wills 4-6 6-4 6-4.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1924